Buteux peut signifier:

Patronyme 
 
 Claude-François Buteux (1797-1870), clarinettiste français ;
 Jacques Buteux, prêtre, jésuite, missionnaire, explorateur, né le  de Jean Buteux, tanneur d’Abbeville, en Picardie (France), tué dans le haut Saint-Maurice (au Québec, au Canada) le .

Toponymes

Canada (Québec)
 Canton Buteux, La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 59' 00"; 75° 13' 00"
 Avenue Buteux, Shawinigan (Ville), Mauricie.
 Barrage Buteux, Baie-Sainte-Catherine (Municipalité), Charlevoix-Est, région administrative de la Capitale-Nationale. Coordonnée: 48° 02' 52"; 69° 53' 53"
 Cap Buteux, Rivière-Koksoak (Territoire non organisé), région administrative du Nord-du-Québec. Coordonnées: 62° 27' 40"; 73° 50' 32"
 Lac Buteux, Rivière-Koksoak (Territoire non organisé), région administrative Nord-du-Québec. Coordonnées: 57° 07' 04";  68° 09' 28"
 Lac Buteux, La Tuque (Ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 58' 30"; 75° 08' 53"
 Lac Buteux, Baie-Sainte-Catherine (Municipalité), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 48° 02' 54"; 69° 55' 32"
 Rue Buteux, Trois-Rivières (Ville), Mauricie. 
 Zec Buteux–Bas-Saguenay (Zone d'exploitation contrôlée), Baie-Sainte-Catherine (Municipalité), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale. Coordonnées: 48° 03' 00"; 69° 55' 00"
 Paroisse Jacques-Buteux (Paroisse, au sens religieux), Shawinigan (Ville), Mauricie. Coordonnées: 46° 32' 17"; 72° 44' 59"
 Parc Jacques-Buteux (Parc public), Trois-Rivières (Ville), Mauricie. Coordonnées: 46° 21' 58"; 72° 35' 02"
 Rue Jacques-Buteux, Trois-Rivières (Ville), Mauricie.
 Rue Jacques-Buteux, La Tuque (Ville), Mauricie.
 Rue Jacques-Buteux, Saint-Étienne-des-Grès (Municipalité de paroisse), Maskinongé (municipalité régionale de comté), Mauricie.
 Rue Jacques-Buteux, Boucherville (Ville), Montérégie.
 Rue Jacques-Buteux, Gatineau (Ville), Outaouais (Québec).

Autres
 École Jacques-Buteux (niveau élémentaire), située au 555, rue Maurice-L-Duplessis, Trois-Rivières, Québec, Canada, G8Y 1H7.
 Sentier Jacques-Buteux, section de 12,9 km du sentier national (reliant les routes 155 et 159), situé à Grandes-Piles, Québec, Canada.